Ники́та Никола́евич Серге́ев (14 февраля 1992, Тверь, Россия) — российский футболист, защитник владивостокского «Динамо».

Биография 
Футболом начинал заниматься в родной Твери в СДЮСШОР имени олимпийского чемпиона Юрия Михайлова под руководством Сергея Нефёдова и Владимира Осколкова. Затем учился в системе московского «Динамо». Привлекался в юношескую сборную России. Свою взрослую карьеру Сергеев начинал в молодёжном составе «Динамо».

Летом 2014 года перешёл в команду Второго дивизиона «Калуга». Зимой 2015 года вернулся на родину и подписал контракт с местной «Волгой». Вместе с тверским коллективом Сергеев доходил до 1/16 финала Кубка России 2015/16. На этой стадии принимал участие в игре против будущего обладателя трофея «Зенита» (0:3, д. в.).

В феврале 2016 года перешёл в клуб болгарской высшей лиги «Славия» из Софии. В тот момент эту команду возглавил российский специалист Александр Тарханов. Провёл за клуб 3 игры.

В августе 2019 года подписал контракт с клубом «Новосибирск», за который дебютировал 17 числа того же месяца, выйдя в стартовом составе в матче против «Сахалина».

В сентябре 2020 года стал игроком клуба «Кубань Холдинг» из станицы Павловской, за который дебютировал 20 сентября, выйдя в стартовом составе в поединке Первенства ПФЛ. В июне 2021 года покинул команду.

Достижения 
 Победитель группы «Центр» первенства ПФЛ: 2018/19
 Серебряный призёр группы 1 первенства ПФЛ: 2020/21
 Бронзовый призёр группы «Восток» первенства ПФЛ: 2019/20

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Калуга»
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Домодедово»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Новосибирск»
Игроки ФК «Кубань Холдинг»
Игроки ФК «Муром»
Игроки ФК «Динамо» Владивосток